O Instituto de Inovação e Governança (INDIGO) é um think tank  brasileiro criado pelo Partido Social Liberal (PSL) e atualmente parte do União Brasil. O atual presidente do instituto é o economista  Marcos Cintra.

Ligações externas
 Estatuto do PSL que oficializa o insituto

Fundações e institutos de partidos políticos do Brasil